US Open-mesterskabet i damesingle 2015 er den 129. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen er en del af US Open 2015 og bliver spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing, Queens, New York City, USA i perioden 31. august – 12. september 2015.

Finalen var meget overraskende et opgør mellem de to italienere Flavia Pennetta og Roberta Vinci, der begge var i deres første grand slam-finale i damesingle, og som samtidig (som nr. 28 og 43 på verdensranglisten) var den tredje- henholdsvis femtelavest rangerede finalist i US Open-mesterskabet i damesingle i den åbne æra. Mesterskabet blev vundet af Flavia Pennetta, som vandt finalen med 7-6, 6-2, og som dermed vandt sin første grand slam-titel i damesingle i karrieren, og den anden grand slam-titel i alt. Indtil da havde hendes bedste resultat i single været en semifinaleplads ved US Open i 2013. Det skulle også vise sig at blive den sidste, for i sin tale efter finalesejren offentliggjorde hun, at hun indstillede sin karriere. Hun blev dermed den ældste (33 år) førstegangsvinder af en grand slam-titel i damesingle i den åbne æra, og hun satte også ny rekord for flest spillede grand slam-turneringener (49) for en førstegangsvinder.

Den forsvarende mester og topseedede Serena Williams havde muligheden for at blive den første spiller, der vandt alle fire grand slam-titler i damesingle i samme kalenderår, siden Steffi Graf udførte bedriften i 1988, men hun tabte i semifinalen til Roberta Vinci med 6-2, 4-6, 4-6. De seedede spillere havde det generelt vanskeligt i årets turnering. Kun tre af de ti højst seedede spillere klarede sig videre fra anden runde, og kun tre af de seksten spillere i ottendedelsfinalerne var seedet blandt de bedste seksten.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg US$ 17.388.900 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 11,6 % i forhold til 2014.

Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i US Open Series 2015.
 Vinderen af US Open Series 2015, Karolína Plíšková, blev slået ud i 1. runde, og opnåede dermed en bonus på $ 15.000.
 Toeren i US Open Series 2015, Serena Williams, blev slået ud i semifinalen, og opnåede dermed en bonus på $ 125.000.
 Treeren i US Open Series 2015, Simona Halep, blev ligeledes slået ud i semifinalen, og opnåede dermed en bonus på $ 62.500.

Der blev altså i alt udbetalt $ 202.500 i bonuspræmier.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr.  2015.
 8 spillere, der har modtaget et wild card.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Herefter meldte én spiller (Marija Sjarapova) afbud, og hendes plads i hovedturneringen blev overtaget af en lucky loser fra kvalifikationen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 24. august 2015 blev seedet:

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres rangligsteplacering er angivet i parentes.

Kvalifikanter 

Nedenstående seksten spillere kvalificerede sig til hovedturneringen gennem kvalifikationen. Fire af disse, Kateryna Kozlova, Jessica Pegula, Maria Sakkari og Mayo Hibi, debuterer dermed i hovedturneringen i en grand slam-turnering.

Derudover opnåede følgende spillere adgang til hovedturneringen som lucky losers:

Se også afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
 Jessica Pegula
 Tereza Mrdeža
 Johanna Konta
 Maria Sakkari
 Anett Kontaveit
 Kateryna Bondarenko
 Jelizaveta Kulitjkova
 Kiki Bertens
 Aleksandra Panova
 Kateryna Kozlova
 Jeļena Ostapenko
 Laura Siegemund
 Mayo Hibi
 Aljaksandra Sasnovitj
 Shelby Rogers
 Anna Tatishvili

Derudover opnåede følgende spiller adgang til hovedturneringen som lucky loser som følge af Marija Sjarapovas afbud:
 Darija Kasatkina

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2015
 US Open-mesterskabet i herredouble 2015
 US Open-mesterskabet i damedouble 2015
 US Open-mesterskabet i mixed double 2015

Eksterne henvisninger 

 US Open

Noter 

US Open 2015 (tennis)
2015
WTA Tour 2015